Nicholas Smith est un nom pouvant désigner:

 (1575-1622), avocat et propriétaire anglais
 (1771-1837), diplomate britannique
 (1881-1945), américain, leader mormon
 (1914-2003), spécialiste de physique nucléaire
 (1934-2015), acteur humoristique britannique
 (né en 1946), joueur de cricket néo-zélandais
 (né en 1949), philosophe américain
 (né en 1962), philosophe australien
 (né en 1972), philosophe australien
 (né en 1973/74), homme politique américain, de l'Illinois

Voir aussi
 (1837-1896), général et personnage politique boer
 Nicolaas Smit (1979-2014), joueur de rugby sud-africain

Smith, Nicholas